Sexto Pompeyo puede referirse a:
Sexto Pompeyo (65 a. C.-35 a. C.), hijo de Pompeyo Magno
Sexto Pompeyo, cónsul de la República Romana en 35 a. C.
Sexto Pompeyo, cónsul del Imperio Romano en el año 14
Sexto Pompeyo Colega (siglo I), senador romano
Sexto Pompeyo Festo (siglo II), gramático del Imperio Romano